Mauretania, ókori tartomány
Mauritánia, állam Nyugat-Afrikában

RMS Mauretania (1906), óceánjáró
RMS Mauretania (1938), óceánjáró